Goschütz steht für:
 der deutsche Name der Ortschaft Goszcz der Stadt- und Landgemeinde Twardogóra
 Goschütz (Birawa), Ortschaft in Oberschlesien

Goschütz ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Goschütz (1912–1992), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Reichenbach-Goschütz